Onaway ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Onaway (Idaho)
 Onaway (Michigan)
 Onaway (Montana)